Первая инфекция COVID-19 в Финляндии была подтверждена в 28 января 2020 года. Был заражён китайский турист, который находился в Лапландии. Первый гражданин Финляндии умер от этой болезни 20 марта в Уусимаа.

Финляндия сняла ограничения на коронавирус 1 марта 2022 г.

Ход событий, статистика, ограничительные меры

2020 
25 марта 2020 года YLE объявил, что ситуация с коронавирусом в Финляндии будет значительно хуже, чем предполагалось ранее.

В середине апреля 2020 года финские власти заявили, что в больницах, по их оценке, будет наблюдаться нехватка оборудования и персонала. Было подсчитано, что финская система здравоохранения достигнет своих пределов, поэтому не будет достаточно мест интенсивной терапии для всех нуждающихся в этом. К 21 апреля 2020 года в Финляндии было выявлено 4014 случаев заражения коронавирусом. По отношению к финскому населению () заболеваемость составила 72 случая на 100 тысяч жителей. Наибольшее количество инфицированных наблюдалось в регионе Уусимаа. Случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы во всех регионах Финляндии.

Для моральной поддержки граждан Финляндии во время эпидемии во второй половине апреля 2020 года была открыта кампанию Suomi toimii (). Целью кампании является организация действий населения, направленных на общее благо, на помощью и поддержку друг друга; планируется, что проходить кампания будет большей частью в социальных сетях. Открытие кампании состоялась 17 апреля при участии президента страны Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин.

1 мая число инфицированных коронавирусом в Финляндии превысило пять тысяч человек; число умерших по состоянию на эту дату составило 218 человек. 18 мая число умерших от коронавируса в стране достигло трёхсот человек. В мае и июне число новых инфицированных снижалось — и 15 июня было объявлено, что с 16 июня в Финляндии прекращается действие закона о чрезвычайном положении, введённого весной в связи с распространением в стране COVID-19.

В сентябре число новых инфицированных снова стало увеличиваться — и 1 октября 2020 года общее число инфицированных (с начала эпидемии) превысило десять тысяч человек.

2021 
В феврале 2021 года в Финляндии ускорилось распространение COVID-19, в том числе стал быстро распространяться так называемый британский штамм вируса SARS-CoV-2, отличающийся повышенной трансмиссивностью и, предположительно, повышенной летальностью. В связи с этими обстоятельствами во многих регионах (в том числе в столичном) с 8 марта был введён 3-недельный локдаун (режим ограничения в свободе передвижения граждан), при этом ограничительные меры по сравнению с чрезвычайным положением, которое вводилось весной 2020 года, были усилены. Учащиеся лицеев, гимназий и профессиональных училищ были переведены на удалённый режим обучения, также были закрыты частные заведения — такие, как кафе, рестораны, фитнес-клубы, спа, общественные сауны, пункты оказания некоторых услуг в торговых центрах.

Неоднократно поднимался вопрос о введении в некоторых регионах комендантского часа, однако в конце концов было решено его не вводить. Локдаун был введён на три недели, до 28 марта, однако заранее было заявлено, что если ситуация не улучшится, в некоторых регионах он будет продлён.

2022

Примечания 

Финляндия
Финляндия
Эпидемии в Финляндии